Atenfördraget kan syfta på:
Anslutningsfördraget 2003 – ett av Europeiska unionens fördrag och trädde i kraft den 1 maj 2004 med villkoren för tio staters anslutning till Europeiska unionen
Atendeklarationen – för restaureringen av historiska monument från 1931